Sambuy peut désigner :
 la pointe de la Sambuy, un sommet de France, en Haute-Savoie ;
 la Petite Sambuy, un sommet secondaire de la pointe de la Sambuy dont il est séparé par le col de la Sambuy ;
 La Sambuy-Seythenex, une station de sports d'hiver de France, en Haute-Savoie.